Alvarães (Amazonas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
Alvarães (Viana do Castelo), plaats in de Portugese gemeente Viana do Castelo